

Geografia 
 Furness – penisola del sud della Cumbria in Inghilterra

Persone 
 Deborra-Lee Furness – attrice, regista e produttrice cinematografica australiana
 Rachel Furness – calciatrice nordirlandese, centrocampista
 Steve Furness – giocatore statunitense di football americano
 Thelma Furness, viscontessa Furness – amante di re Edoardo VIII del Regno Unito mentre era ancora principe del Galles